Łukasz Sekulski (ur. 1990) – polski piłkarz
 Ryszard Sekulski (ur. 1947) – polski piłkarz
 Zbigniew Sekulski (ur. 1947) – działacz opozycji, socjolog